Ва́йрогс (от  — щит):
 «Вайрогс» — бывший футбольный клуб из города Резекне.
 «Вайрогс» — название бывшего футбольного клуба РВЗ (Рига) в 1940-е годы.
 Вайрогс — латышская фамилия. Известные носители:
 Вайрогс, Акселис (род. 1985) — латвийский баскетболист, атакующий защитник.